Kaspitjan kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Kaspitjan, kommun, Sjumen, 
 Kaspitjan (distrikt), Sjumen, Obsjtina Kaspitjan, 
 Kaspitjan (distriktshuvudort), Sjumen, Obsjtina Kaspitjan,